Armínio, líder germânico da Antiguidade, chefe da tribo dos Queruscos
 Arminio, ópera do compositor alemão Georg Friedrich Händel
 Jacó Armínio, teólogo neerlandês